Bosi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Bosi (1936–2021), brasilianischer Literaturwissenschaftler
 Maria Bosi (* 1954), rumänische Handballspielerin
 Stefano Bosi (* 1954), italienischer Tischtennisspieler und -funktionär
 William Bosi (* 1998), britischer Sportkletterer 

Siehe auch:

 Bossi
 BOSY